Роб Виларт (; родился 29 декабря 1978 года, Эммелорд) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции центрального защитника.

Биография 
Роб Виларт родился 29 декабря 1978 года в городе Эммелорд. Отец Роба, Герард Виларт, в прошлом был футболистом, выступал на позиции полузащитника в 70-е годы за «Виллем II» и другие нидерландские клубы. Роб начал заниматься футболом в юношеской команде клуба «Оиршот Ворёйт» из города Оиршота.

В 1997 году Виларт подписал профессиональный контракт с ПСВ их Эйндховена. В высшем дивизионе Нидерландов Роб дебютировал 24 апреля 1998 года в гостевом матче против «Фортуны» из Ситтарда. Виларт вышел на замену на 70-й минуте, заменив правого защитника Роба Пейненбурга. Матч завершился победой ПСВ со счётом 1:2. Тот матч стал единственной игрой Виларта в основном составе команды в сезоне 1997/98, а на следующий сезон, Роб и вовсе не попал в заявку ПСВ на сезон 1998/99.

С августа 2010 года Виларт выступал на правах аренды за клуб «Рода», а после окончания аренды клуб заключил с защитником двухлетний контракт.

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2001
 Победитель первого дивизиона: 2001
 Победитель Кубка Интертото: 2006
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2010

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 3 апреля 2011 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте melbournecityfc.com.au 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»